

Caratteristiche tecniche
È un terzino destro.

Carriera

Nazionale
Il 6 ottobre 2017 ha esordito con la nazionale Under-21 scozzese disputando il match di qualificazione per gli Europei Under-21 2019 perso 3-1 contro l'Inghilterra.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Partick Thistle: 2020-2021

Collegamenti esterni